Кунге́р () — село в Атнинском районе Республики Татарстан, административный центр Кунгерского сельского поселения.

История 
Известно с 1678 года.

По сведениям переписи 1897 года, в деревне Кунер-Пинер (Кунгар) Царёвококшайского уезда Казанской губернии проживали 715 человек (335 мужчин, 380 женщин), из них 709 мусульман.

Демография 
 1989 год — 271 человек
 1997 год — 301 человек
 2010 год — 281 человек.
Национальный состав — в основном татары.

Инфраструктура 

В селе есть сельскохозяйственный производственный комплекс, мечеть, магазины и средняя общеобразовательная школа.

Примечания

Ссылки 
 

Населённые пункты Атнинского района